François Eudes peut désigner : 
 François Eudes de Mézeray (1610 - 1683), historien et historiographe français.
 François-Eudes Chanfrault (1974 - 2016), compositeur et musicien français.